Il doppio del torneo di tennis Bristol Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eddie Edwards e Danie Visser che hanno battuto in finale John Alexander e Russell Simpson 6–4, 7–6.

Teste di serie 

 Peter Doohan /  Michael Fancutt (primo turno)
 Brad Drewett /  Mark Edmondson (semifinali)

 Henri Leconte /  Tim Wilkison (primo turno)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bristol Open 1985